Список лиц, лишённых государственных наград Литвы формируется в соответствии со статьей 18-й «Лишение и изъятие государственных наград» Закона о государственных наградах Литовской Республики:
 Если действия награждённого нанесли ущерб репутации награждённого, президент Республики может исключить таких лиц из списков кавалеров орденов, медалей и других наград.
 Лица, награжденные орденами, медалями и другими наградами, которые отказались от присуждения им государственных наград, исключаются президентом Республики по рекомендации канцлера ордена из списков награждённых после установления факта отказа.
 Лица, которые были исключены из списка кавалеров орденов, медалей и других наград, должны вернуть канцлеру ордена полученные ими наградные знаки и соответствующие документы. Эти лица лишены прав, положенных им в соответствии с награждением.
При президенте Литвы Дале Грибаускайте наград были лишены 8 человек. Лишение наград имело место и при предыдущих президентах.

Список лишённых

Комментарии

Примечания